Джерон Крисвелл Кониг (, известный также как Удивительный Крисвелл ; 18 августа 1907, Принстон, Индиана — 4 октября 1982, Бербанк, Калифорния, США) — американский шоумен и актёр.

Биография 
Джерон Крисвелл родился 18 августа 1907 года в здании морга города Принстона, штат Индиана. Своё детство в Индиане он провёл в обществе родственников, владеющих похоронным бюро, и часто спал в гробу, находящемся в демонстрационном зале. Обучение в школе он совмещал с работой в городской газете. Затем поступил в Университет Цинциннати, где закончил музыкальный колледж-консерваторию.

Карьеру он начал с работы ночным диктором новостей на радио. В ходе одной из передач у него закончились новости за несколько минут до окончания эфира и чтобы скрасить образовавшуюся паузу он решил предсказать то, какие новости попадут в эфир завтра. Один из данных им в ту ночь прогнозов сбылся и Крисвелл мгновенно стал любимцем публики.

В начале 1950-х он стал покупать эфирное время у телестанции KLAC TV в Лос-Анджелесе, где в формате «магазина на диване», продавал добавки к еде под брендом «Criswell Family Vitamins». Для разнообразия он начал вставлять в своё шоу абсурдные предсказания. Например, он дал прогноз о том, что все женщины Сент-Луиса, в период с 11 февраля по 11 мая 1983 года, потеряют свои волосы, что приведёт к беспорядкам в городе и актам насилия в отношении парикмахеров. Его громкие заявления вкупе с харизмой сделали Крисвелла популярным в Лос-Анджелесе и позволили ему стать вхожим в круги местных знаменитостей, таких как Мэй Уэст и Корла Пандит. В марте 1963 года одно из его предсказаний коснулось Джона Кеннеди и Президентских выборов 1964 года, а именно невозможности участия в них Кеннеди из-за того, что «с ним что-то произойдёт в ноябре 1963 года».

В начале 1960-х годов он принял участие в съёмках нескольких фильмов Эда Вуда. В качестве реквизита для этих фильмов был использован гроб, в котором Крисвелл иногда лежал у себя дома.

В 1968 году он опубликовал книгу с предсказаниями под названием: «Criswell Predicts: From Now to the Year 2000». Книга содержала такие его предсказания, как массовый каннибализм и уничтожение Земли 19 августа 1999 года; предсказание о космическом луче из космоса, который упадёт на Денвер и превратит железо в резину.

Творчество

Фильмография

Книги

Личная жизнь 

В 1940 году женился на актрисе Хейло Медоуз, познакомившись с которой в Нью-Йорке, написал с ней в соавторстве 2 книги: «How to Crash Tin-pan Alley» и «How Your Play Can Crash Broadway».

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Музыкальной консерватории Университета Цинциннати
Шоумены США
Похороненные на кладбище «Валхалла-Мемориал-Парк»